Максут Игоревич Шадаев (род. , Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 21 января 2020. Член Союза журналистов России.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями стран Евросоюза, Канады и ряда других стран

Биография 
Родился в Москве 11 ноября 1979.

С 1999 года работал в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В 2004 году окончил Московский государственный социальный университет (ныне — Российский государственный социальный университет) Министерства труда и социального развития по специальности «социология». В том же году был назначен советником министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана. 6 февраля 2006 года стал директором Департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса данного ведомства.

В 2000—2001 годах руководил проектом «Эйдвайзерс» компании «Arrava Internet Management» Ильи Пономарёва, основанной выходцами из ЮКОСа и зарегистрированной в Сан-Матео (США). В июне 2000 года компания объявила о начале работы на российском рынке, российское юридическое лицо ЗАО «Аррава интернет менеджмент» было основано в Москве в августе 2000 года учредителями Руслан Князев и Пётр Квитек, генеральным директором был Пономарёв. В октябре 2000 года был директором по интернет-стратегии компании «Arrava Internet Advisors».

В 2002—2004 годах работал в холдинге IBS Group Анатолия Карачинского, где получил назначение на должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а в июле 2003 года стал директором по развитию бизнеса.

В июле 2004 года Шадаев занял должность советника директора ФГУП НИИ «Восход» Леонида Юхневича.

9 октября 2007 года вошёл, вместе с Рейманом, в совет директоров венчурного фонда «Росинфокоминвест» (РИФИКТ) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, создание которого пролоббировало Мининформсвязи РФ.

После того, как в мае 2008 года вместо Министерства информационных технологий и связи было создано Министерство связи и массовых коммуникаций РФ во главе с Игорем Щёголевым, занял в нём пост директора департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

Осенью 2008 года стал помощником руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы Совета при президенте по развитию информационного общества, а также за проект создания биометрических паспортов. В феврале 2009 года был включён в «первую сотню» резерва управленческих кадров Президента Российской Федерации. Был председателем Совета конструкторов — Главным коструктором Государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП).

В 2012 году стал советником председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергея Нарышкина. Отвечал за реализацию проекта «Электронный парламент».

11 февраля 2014 года был назначен министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Вошёл в состав правительства Московской области, возглавляемого губернатором региона Андреем Воробьёвым. 29 сентября 2016 года также стал заместителем председателя правительства Подмосковья. Под его руководством был запущен портал «Добродел» — единая книга жалоб и предложений Московской области. 14 сентября 2018 года, после отставки правительства Московской области, не вошёл в его новый состав, заняв пост советника губернатора Андрея Воробьёва на общественных началах.

По данным газеты «Коммерсантъ», с мая 2017 года также работал советником на общественных началах первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, курируя информационную политику региональных властей в социальных сетях.

26 сентября 2018 года был назначен вице-президентом ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал этот пост с должностью гендиректора АО «РТ Лабс», 100 % акций которого принадлежат государственному оператору.

21 января 2020 года указом президента России Владимира Путина был назначен на пост министра цифрового развития, связи и коммуникаций России, причём первой инициативой Шадаева на новой должности, озвученной на заседании Госсовета, было предоставление оперативникам доступа к данным о гражданах в режиме онлайн без решения суда, однако, после насторожённой реакции Пескова, сообщил, что его неправильно поняли.

Действительный государственный советник Московской области I класса.

Санкции 
9 июня 2022 Украина ввела санкции в отношении Шадаева из-за вторжения России на Украину.

С 8 июля 2022 за поддержку войны против Украины под персональными санкциями Канады, с 12 декабря 2022 года Новой Зеландии.

16 декабря 2022 года, внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины Евросоюз отмечает что под руководством Шадаева осуществлялась деятельность для расширения цифровых услуг связи в незаконно аннексированных районах Украины для соединения их с Россией, а также с незаконно аннексированным Крымом.

24 февраля 2023 года Госдепом США Шадаев включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ».

Также входит в санкционные списки Великобритании, Австралии и Швейцарии.

Семья 
Имеет двоих детей.

Награды 
 Орден Почёта (18 ноября 2010 года) — за своевременное обеспечение ввода в обращение заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 мая 2019 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
 Биография Максута Шадаева // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Биография нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева // ТАСС
 Биография Максута Шадаева // Finparty.

Министры связи Российской Федерации
Выпускники Российского государственного социального университета
Правительство Мишустина
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Канады в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине